Конда́к () — жанр церковной византийской гимнографии в форме стихотворной повествовательной проповеди, посвящённой тому или иному церковному празднику.

Классиком жанра является преподобный Роман Сладкопевец (Мелод) (VI век).

Древние кондаки 
Родиной кондака стала Сирия и Антиохия благодаря трудам св. св. Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста, под влиянием трудов которого находился святой Роман Сладкопевец, который съел таинственный свиток, подобно пророку Иезекиилю () и апостолу и Евангелисту Иоанну Богослову (). Кондак явился нарративным и дидактическим жанром гимнографии и связан с поэтизацией проповеди, в отличие от аккламационного и доксологического начала, свойственного другому гимнографическому жанру - тропарю.

Древние кондаки представляли собой многострофные поэмы. Например, Кондак на Рождество Пресвятой Богородицы содержит двенадцать строф и, соответственно, двенадцать рефренов. 

В Кондаке на Рождество Христово содержится двадцать пять строф и столько же рефренов. Широкое распространение получили кондаки, состоящие из двадцати четырёх строф (по числу букв греческого алфавита). На такие кондаки по внешнему виду стали похожи акафисты, в которых теперь двенадцать кондаков чередуются с двенадцатью икосами. В других случаях последовательность первых букв всех строф кондака образовывала акростих, прославляющий Бога или конкретного святого, память которого отмечалась в этот день.

Каждая основанная на изосиллабизме строфа заканчивалась общим для всего кондака рефреном («Единый Человеколюбец» или «неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея»). Первая строфа представляла собой вступление (проимнон, кукуль), последняя — молитву («Спаси Твою паству» или «сохрани со пастырем сих верных»). Пример первой строфы с рефреном из Кондака на Рождество:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
Строфы читал канонарх, рефрен (припев) пел народ.

Со времени экспансии ислама в VII веке, кондак — как радостный и праздничный жанр в богослужении стал вытесняться более строгим, сложным и «задумчивым» каноном. Окончательная победа канона произошла лишь после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 года.

Однако на Руси хождение древних форм кондака, распеваемого в храмах особым «Кондака́рным распевом» Знаменного пения продолжалось: были распространены специальные сборники кондаков, например известный «Благовещенский кондакарь». Принятый ещё в Киевской митрополии Студийский устав опирался на столичные обычаи Константинополя, в котором со времён святого Романа Сладкопевца получили распространение различные кондаки.

Но вслед за остальными поместными церквами Русская православная церковь в XV веке перешла на Иерусалимский устав, в традициях которого приоритет имеют уже Библейские песни в составе канонов. Кондак оказался «в тени», количество строф в нём сократилось до одной, и теперь кондак почти не отличается от тропаря. Новое своё развитие кондак получает в многочисленных акафистах.

Поздние кондаки
В позднейшем православном богослужебном обиходе сохранились две строфы, называемые кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни канона. Этот же кондак читается на часах. 

Исключение составляет сохранившийся полным кондак, который поётся и читается при отпевании священника или архиерея.

Кондаками также называются меньшие по объёму (в отличие от икосов) строфы акафиста.

Устав о пении кондаков содержится в Типиконе (глава 52, а также главы 23, 4, 5, 12, 13, 15).

Известные кондаки
 Кондак, или песнь на Рождество Христово. Творение св. Романа Сладкопевца
 Кондак на Сретение Господне
 Кондак на Пасху
 Кондак Романа Сладкопевца на Рождество Богородицы

Примечания

Литература 
 Вениамин (Краснопевков-Румовский). Ч. 2, гл. 4, § 19 Кондак / Новая Скрижаль, или Объяснение о церкви, о литургии, и о всех службах, и утварях церковных, в четырёх частях. — М.: Изд-во Правосл. братства Свт. Филарета, митрополита Московского, 1999. — С. 78.
 Священник магистр Григорий Дьяченко. Кондак. / Полный церковнославянский словарь со внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений. — Тип. Вильде, 1899. — С. 261.

Литургика

Христианские гимны
Православное богослужение
Православные песнопения
Православные молитвы